Янбулатов или Ямбулатов — татарская, башкирская и ногайская фамилия, образована от имени Янбулат. Имя Янбулат образовано из двух слов Җан+Булат .  Слово "җан" переводится с татарского языка как "душа", а слово "булат" означает особый "вид стали" .

Янбулатовы 
 Янбулатов, Казмагомед Зейнадинович (род. 1957) — глава Ногайского района Республики Дагестан.
 Янбулатов, Рахматулла Абдюшевич (1750—до 1831) — секунд-майор, мурза, татарский князь, крупный землевладелец, участник русско-турецкой войны.
 Янбулатова, Рагида Саитгалеевна (1915—1997) — башкирская советская актриса, поэт, драматург и переводчик, народная артистка БАССР, заслуженная артистка РСФСР.
 Янбулатов, Усман Хасанович (1876—?) — русский офицер, участник ПМВ. Полный кавалер Георгиевского креста, кавалер Ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия.

Ямбулатов 
 Ямбулатов, Рустам Зайнулович (род. 10 ноября 1950 года) — советский стрелок, мастер спорта международного класса, чемпион Европы по стендовой стрельбе (1978), серебряный призер XXII Олимпийских игр в трапе (1980), обладатель Кубка Европы (1981).
 Примечания